Coahuila, localitat al municipi de Maxcanú al Yucatán, Mèxic 
 Coahuila de Zaragoza, un dels 31 estats de Mèxic, a la regió nord d'aquest país
 Coahuila i Texas, un dels estats constituents de Mèxic de 1824 a 1836